Dominik Kazanowski (zm. 1485) – starosta niepołomicki i radomski, podkomorzy królewski
 Dominik Aleksander Kazanowski (1605-1648) – wojewoda bracławski